Бабошин — русская фамилия; имеет женскую форму Бабошина. Известные носители:

 Бабошин, Александр Львович (1872—1938) — горный инженер, профессор, доктор технических наук (1934).
 Бабошин, Василий Петрович (1911—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Бабошин, Виктор Николаевич (1924—1979) — Герой Советского Союза.
 Бабошин, Герман Павлович (1941—2018) — тренер по классической борьбе, Заслуженный тренер РСФСР.

См. также 
 Бабошино